Eaux troubles peut désigner :

Cinéma et télévision 
Eaux troubles (Dark Waters), un film américain de Marshall Neilan, sorti en 1929 ;
Eaux troubles (Nigorie), un film japonais de Tadashi Imai, sorti en 1953 ;
 Eaux troubles (Troubled Waters), l'épisode 4 de la saison 4 de Columbo, diffusé en 1975 ;
Eaux troubles, un téléfilm français de Luc Béraud, diffusé en 2004 ;
Eaux troubles (Sommer '04), un film allemand de Stefan Krohmer, sorti en 2006 ;
 Eaux troubles, le titre du film Solitaire (, 2007) de Greg McLean lors de sa sortie en DVD en 2009.

Bande dessinée 
Eaux troubles, le deuxième tome de la bande dessinée Les Larmes d'Ostasis, scénario et dessins de Ludovic Ouali, sorti en 2001.

Littérature 
 Eaux troubles, une nouvelle japonaise d'Ichiyō Higuchi, publiée en 1895.

Voir aussi